Osoby:
 Anders Koppel – duński muzyk
 Gerda Koppel – niemiecka malarka
 Heinz Koppel – brytyjski malarz
 Herman David Koppel – duński kompozytor i pianista
 Max Koppel – niemiecki przedsiębiorca
 Nikolaj Koppel – duński pianista

Zobacz też:
 Coppel
 Koppl
 Simon-Koppel